De Mesmaeker est un nom propre flamand qui peut faire référence à :

Étymologie 
Mesmaeker est un patronyme qui se réfère au métier de coutelier. C'est l’équivalent du patronyme français Coutelier.

Variantes 
 Mesmaker, de Mesmaker, De Mesmaecker, Mesmaeker, Mesmaekers, Mesmacker, De Mesmacker
 De Mesmacre, De Messemaeker, De Messemaecker, Messemacre
 Messemaker, Messemaeker, de Messemaker, de Messemaeker
 Messmackers, Mesmacque, Mesmacques, Mismaque, Misemacq, Misemacque
 Metsemkers, Metsemaekers, Metsmekers
 Metzemaekers, Metzmacker, Metzmaeker
 Metzmacher, Metzemacher, Mestmacher (variantes germaniques)

Patronyme 

 Jean De Mesmaeker, plus connu sous le pseudonyme Jidéhem (1935-2017), scénariste, dessinateur et décoriste de bande dessinée belge ;
 Kevin De Mesmaeker (1991-), coureur cycliste belge ;
 Jacqueline Mesmaeker (1929-), artiste belge.

Personnage de fiction 
 Aimé De Mesmaeker, personnage de la bande dessinée Gaston Lagaffe d'André Franquin.

Patronyme flamand